Příjmení Hamerník nosí více významných osobností:

 Emilian Hamerník (* 1922) – český a československý politik
 Josef Hamerník (1810–1887) – český lékař a profesor
 Vlastimil Hamerník (* 1951) – český kameraman